Nortelândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nortelândia (ort), Mato Grosso, 
 Nortelândia (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar